Христодул (архітектор) — грецький архітектор XV століття.
 Христодул (святий) — християнський святий, преподобний.
 Христодул (Архієпископ Афінський) — 20-й предстоятель Елладської церкви.
 Христодул (адмірал) — італійський адмірал XII століття.